Григорий Блох:
 Блох, Григорий Анатольевич (1867—1927) — русский адвокат, поэт, переводчик, музыкальный критик, предприниматель.
 Блох, Григорий Ильич (Гершон Эльяшевич, 1871—1938) — советский отоларинголог и фтизиатр.